A Liga Ourinhense de Futebol foi a principal competição desse esporte na cidade de Ourinhos, interior do estado de São Paulo. Popularmente conhecida como Amador entre os munícipes, teve sua primeira edição em 1959 enquanto sua edição final se deu em 2013. Seu maior vencedor é a Sociedade Esportiva Palmeiras.

Antecedentes 
Em Ourinhos, o futebol começou a ser praticado já nos primeiros tempos da cidade. Em 5 de junho de 1919, foi criado o Clube Atlético Ourinhense, por iniciativa de alguns representantes de famílias tradicionais da cidade. Segundo Carlos Lopes Baia, pesquisador do futebol em Ourinhos, o clube foi fundado inicialmente para “estabelecer um local apropriado para suas reuniões, seus saraus, seus bailes, seus jogos de salão”, mas o futebol acabou se impondo como principal atividade esportiva.

No ano seguinte, em junho de 1920, surgiria o Esporte Clube Operário, constituído basicamente por trabalhadores que moravam “abaixo da linha do trem”. Em sua coluna No tempo da bola, publicada no jornal Negocião, o jornalista José Luiz Martins lembra que o Operário era o “representante da classe trabalhadora com muitos atletas oriundos das empresas ferroviárias, que formavam a maior parte do mercado de trabalho”. A distinção social definida pela estrada de ferro foi automaticamente transferida para o futebol, dando início à maior rivalidade esportiva da história da cidade. O campo do Esporte Clube Operário ficava na área onde hoje funciona o Centro Cultural Tom Jobim.

Por muitos anos as duas equipes se destacaram no cenário do futebol amador da região, revelando atletas e conquistando títulos. Mas a rivalidade era levada a sério, e a simples possibilidade de transferência de um atleta para a equipe rival era garantia de discussões acirradas.

Apesar das diferenças, as duas equipes tiveram passagem pelo profissionalismo. Carlos Lopes Baia destaca a existência de outros dois times nesse período: o Municipal Atlético Clube, fundado pelos primeiros funcionários da prefeitura, e o Aurora Futebol Clube.

Nos anos que se seguiram dezenas de times surgiram na cidade, como o Esporte Clube Vila Odilon (1934), Clube Atlético Ferroviário (1944), Esporte Clube Gazeta (1948), Associação Atlética Vilamar (década de 1940), Esporte Clube Olímpico (1943), entre outros.

Campeões

Títulos por clube 

Ourinhos